Niemcy:
 Wolsdorf – dzielnica miasta Siegburg
 Wolsdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt

Zobacz też:
 Wulsdorf